Nel buio/Cose di questo mondo – 45 giri dei Pooh del 1967
 Nel buio – romanzo di Tiziano Sclavi del 1993